Wende (svolta in lingua tedesca) può indicare:

Persone 
 Daniel Wende – pattinatore su ghiaccio tedesco
 František Wende – combinatista nordico e saltatore con gli sci slovacco
 Horst Wende – compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra tedesco
 Philipp Wende – canottiere tedesco
 Wende – cantante olandese
 Imperatrice Zhangsun (anche Imperatrice Wende) – imperatrice della Cina

Altro 
 Die Wende – fase storica avvenuta nella Repubblica Democratica Tedesca fra il 1989 e il 1990
 Wende Museum – museo d'arte di Culver City (California)
 Cratere Wende – cratere sulla superficie di Rea
 Stazione MRT Wende – stazione ferroviaria nel distretto di Neihu a Taipei (Taiwan)
 Wende – album di Ran Blake del 1976